Не хлебом единым — роман Владимира Дудинцева 1956 года.
 Не хлебом единым — фильм по мотивам вышеназванного романа.